Orona, een atol
  Orana (Nieuw-Zuid-Wales), een regio in Nieuw Zuid Wales, Australië
  Orana (Oost-Timor)
  Orana (geslacht), een geslacht van vlinders